Il singolare del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore André Sá che ha battuto in finale Juan Antonio Marín 6-3, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Juan Antonio Marín (finale)
 Alberto Martín (quarti di finale)
 Álex Calatrava (semifinali)
 Jacobo Diaz-Ruiz (semifinali)

 Fernando Vicente (quarti di finale)
 Álex López Morón (secondo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)
 Oscar Burrieza-Lopez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 1998